Armenia na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2002 w Salt Lake City była reprezentowana przez 6 zawodników (4 mężczyzn i 2 kobiety). Najwyższą pozycję zdobyła Armenuhi Walesjan, która znalazła się na 8. miejscu w super gigancie LW2 (była jednak ostatnią zawodniczką wśród sklasyfikowanych narciarek). 

Był to drugi start tego państwa na zimowych igrzyskach paraolimpijskich (po występie w roku 1998).

Wyniki

Narciarstwo alpejskie 

 Mężczyźni

 Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

Państwa uczestniczące w Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2002
2002
2002 w Armenii